Pikku-Muurainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku-Muurainen (ö i Norra Savolax), 
 Pikku-Muurainen (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar